Макапул има више значења:

 Макапул (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Макапул, Алмасенес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику